Са́ра Грин (, род. 21 июля 1984, Корк) — ирландская театральная, телевизионная и киноактриса. Наиболее известна по роли Гекаты Пул в телесериале «Страшные сказки».

Биография 
Грин родилась в Корке, Ирландия. В 2006 году она окончила школу актёрского мастерства «Гайети» в Дублине.

С 2011 по конец 2015 года встречалась с актёром Эйданом Тёрнером.

В январе 2021 года у Грин родился сын.

Фильмография

Театр

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Ирландии
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения